Stadion De Boschpoort, voormalig voetbalstadion in Maastricht
 Penitentiaire Inrichting De Boschpoort, officiële naam van de Koepelgevangenis in Breda

Zie ook 
 Boschpoort